Шааф () — немецкая фамилия, в русском языке иногда произносится и пишется как Шаф. Известные носители:
 Шааф, Бри (род. 1980) — американская скелетонистка и бобслеистка, рулевая.
 Шааф, Томас (род. 1961) — немецкий футболист, защитник.
 Шаф, Вильгельм Николай и Шаф, Вильгельм Людвиг - немецкие оружейники из Золингена работавшие в России, отец и сын, основатели фабрики по производству холодного оружия в Петербурге.